Данетки (игра в ситуации) — разновидность игры в загадки. В классическом варианте водящий описывает странную ситуацию, а угадывающие должны, задавая уточняющие вопросы, выяснить её. При угадывании можно задавать вопросы, но ответом на них могут быть только слова «да» и «нет» (а также «не имеет значения» или «не корректно»).

Существуют и другие варианты: например, загадывают класс объектов или персонажа; в спортивной версии игры играют на очки — игроки их получают за вопросы, которые быстрее всего наталкивают их на разгадку. К данеткам близки поисковые игры с сюжетом «тепло-холодно».

Данетки придуманы , британским писателем и специалистом в области инновации и эффективности работы и творчества.

Пример 
Загадывается ситуация: «Человек на вокзале покупает в кассе билет, ему говорят „Поезд через 13 минут“. Человек смотрит на билет и выбрасывает, почему?».
 Процесс отгадывания может выглядеть так:
 — Он подбирает билет в дальнейшем?
 — Нет.
 — Поехал ли этот человек куда-нибудь, используя билет?
 — Нет.
 — Человек выбросил билет из-за суеверности?
 — Нет.
 — Был ли этот человек один?
 — Да.
 — Он купил билет для того, чтобы узнать время/дату? 
 — Да. 
Данетка отгадана.

Ссылки 
 Игра в данетки  — проект Фёдора Гаёхо и Ирины Медноноговой. Автор идеи: Алекс Илинский.
 
 Статьи К. Кнопа Данетки на досуге, Данетки-2, Данетки-3, Данетки-4, Данетки из жизни

 Информационный портал об играх — homeofgames.ru/game/danetki 

Игры на отгадывание
Форумные игры
Языковые игры
Словесные игры